Победителем турнира стал Новак Джокович, который выиграл четырнадцатый титул на турнирах Большого шлема и третий на Открытом чемпионате США.

Прошлогодний чемпион — Рафаэль Надаль — не защитил титул, снявшись из-за травмы в полуфинальном матче против Хуана Мартина дель Потро.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер боролись за звание первой ракетки мира. Чтобы вернуть себе это звание, швейцарскому теннисисту нужно было обязательно выиграть турнир при условии, что испанец не дошёл бы до полуфинала. Но Федерер проиграл в четвёртом круге Джону Миллману. Таким образом, после турнира Надаль останется на первой строчке рейтинга ATP.

Посев 

  Рафаэль Надаль (Полуфинал, снялся из-за травмы)
  Роджер Федерер (Четвёртый круг)
  Хуан Мартин дель Потро (Финал)
  Александр Зверев (Третий круг)
  Кевин Андерсон (Четвёртый круг)
  Новак Джокович (Титул)
  Марин Чилич (Четвертьфинал)
  Григор Димитров (Первый круг)
  Доминик Тим (Четвертьфинал)
  Давид Гоффен (Четвёртый круг)
  Джон Изнер (Четвертьфинал)
  Пабло Карреньо Буста (Второй круг, снялся из-за травмы)
  Диего Шварцман (Третий круг)
  Фабио Фоньини (Второй круг)
  Стефанос Циципас (Второй круг)
  Кайл Эдмунд (Первый круг)

<ol start=17>
  Люка Пуй (Третий круг)
  Джек Сок (Второй круг)
  Роберто Баутиста Агут (Первый круг)
  Борна Чорич (Четвёртый круг)
  Кэй Нисикори (Полуфинал)
  Марко Чеккинато (Первый круг)
  Чон Хён (Второй круг)
  Дамир Джумхур (Первый круг)
  Милош Раонич (Четвёртый круг)
  Ришар Гаске (Третий круг)
  Карен Хачанов (Третий круг)
  Денис Шаповалов (Третий круг)
  Адриан Маннарино (Первый круг)
  Ник Кирьос (Третий круг)
  Фернандо Вердаско (Третий круг)
  Филип Краинович (Первый круг, снялся из-за травмы)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Дженсон Бруксби (Первый круг)
  Брэдли Клан (Первый круг)
  Джейсон Кублер (Второй круг, снялся из-за травмы)
  Майкл Ммо (Первый круг)
  Корентен Муте (Первый круг)
  Ноа Рубин (Первый круг)

<ol start=7>
  Тим Смычек (Первый круг)
  Стэн Вавринка (Третий круг)
  Джеймс Дакворт (PR, первый круг)
  Энди Маррей (PR, второй круг)
  Ёсихито Нисиока (PR, первый круг)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

По итогам квалификационного турнира в сетку турнира пробились:

  Уго Умбер (Второй круг)
  Стефано Травалья (Первый круг, снялся из-за травмы)
  Федерико Гайо (Первый круг)
  Каспер Рууд (Первый круг)
  Марсель Гранольерс (Первый круг)
  Хумберт Гуркач (Второй круг)
  Ллойд Харрис (Первый круг)
  Деннис Новак (Первый круг)

<ol start=9>
  Феликс Оже-Альяссим (Первый круг, снялся из-за травмы)
  Коллин Альтамирано (Первый круг)
  Митчелл Крюгер (Первый круг)
  Дональд Янг (Первый круг)
  Томми Робредо (Первый круг)
  Факундо Багнис (Первый круг)
  Янник Маден (Первый круг)
  Карлос Берлок (Первый круг)

Лаки-лузеры:

  Лоренцо Сонего (Второй круг)
  Рубен Бемельманс (Первый круг)

<ol start=3>
  Питер Полански (Первый круг)
  Николя Маю (Второй круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка турнира на официальном сайте турнира 

Взрослые